Шишковецька сільська рада — Чернівецька область, Кіцманський район
 Шишковецька сільська рада — Чернівецька область, Сокирянський район